Склад збірної Словенії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Словенія
С 2010